Ón(II)-oxid, SnO
 Ón-dioxid (vagy ón(IV)-oxid), SnO2